Rankach ist ein geographischer Name:

 Rankach (Oberwolfach), Zinken der Gemeinde Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rankach (Fluss), rechter Zufluss der Wolf oder Wolfach in Walke, Gemeinde Oberwolfach, Ortenaukreis